Joseph Wright of Derby (1734-1797) – pittore inglese
 Joseph Wright (1864-1950) – canottiere canadese
 Joseph Wright (1855-1930) – linguista inglese
 Joseph C. Wright (1892-1985) – scenografo statunitense
 Joseph Wright Jr. (1906-1981) – canottiere canadese
 Joseph Wright (1947-2017) – illustratore inglese
 Joseph Wright (1972) –  regista e produttore cinematografico inglese